Ing (rivier), een rivier in Thailand
Ingenieur (ing.)
Inguz (god), ook Ing genoemd, een Germaanse god

Zie ook
 ING (doorverwijspagina)